Deutsche 12. Armee bezeichnet folgende Großverbände:
* 12. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 12. Armee (Wehrmacht), Verband im Zweiten Weltkrieg